Sans-Souci, Sans Souci ou Sanssouci désigne plusieurs édifices en Europe ou en Amérique :
 Le château de Sans-Souci, demeure seigneuriale française construite au  ;
 Le palais de Sanssouci, ou Sans-Souci, demeure royale allemande construite au  ;
 Le palais Sans Souci, demeure royale haïtienne construite au .

Homonymie
Homonymie de toponyme